Józef Borzęcki (zm. 1735) – łowczy przemyski, skarbnik żydaczowski
 Józef Borzęcki (zm. 1786) – stolnik nowogrodzkosiewierski, skarbnik latyczowski
 Józef Tadeusz Borzęcki (1793–1875) – pułkownik Wojsk Polskich, powstaniec listopadowy